Ящуржинский (Ящуржинская) — русская и украинская фамилия. Известные носители:

 Ящуржинский, Василий Григорьевич (ок. 1813—1855) — протоиерей Уманского Николаевского собора, педагог, публицист.
 Ящуржинский, Гавриил Алексеевич (в монашестве Георгий; 1778—1852) — епископ Русской православной церкви.
 Ящуржинский, Хрисанф Петрович (1852—1923) — педагог и археолог.

Примечания